Příjmení Vomáčko má více nositelů:

 Ladislav Vomáčko  (1944–2019) – český politik
 Ladislav Vomáčko (horolezec) – český horolezec (Slávek Vomáčko)

podobné
 Vomáčka